Київська Русь. Розпад чи розквіт — український документальний фільм про Київську Русь.

Інформація про фільм 
Фільм відзнято на основі археологічних і документальних досліджень. Автори фільму піддають сумніву відому історичну теорію про роздробленість Київської Русі в останні 100—150 років її існування як окремої держави.

Див. також 
 Київська Русь
 Розпад Київської Русі

Фільми українською мовою
Документальні українські фільми 2012